Чемпіонат Німеччини з хокею 2019 — 102-ий чемпіонат Німеччини з хокею, у чемпіонаті брали участь чотирнадцять клубів.

Регламент 
14 клубів зіграють у чотири кола та проведуть у регулярному чемпіонаті 52 матча. Перша шістка команд кваліфікується безпосередньо в чвертьфінал плей-оф, команди що займають 7-10 місця, розіграють ще дві путівки до плей-оф.

Регулярний сезон

Результати

1 - 26 тури

27 - 52 тури

Статистика

Бомбардири

Воротарі

Кваліфікація

Плей-оф

Чвертьфінали 
Матчі пройшли 12 — 31 березня 2019.

Півфінали 
Матчі пройшли 2 — 16 квітня 2019.

Фінал 
Матчі пройшли 18 — 26 квітня 2019.

Джерела 
 Офіційний сайт Німецької хокейної ліги 
 ДХЛ на scoresway 

Чемпіонат Німеччини з хокею
Німеччина
Німеччина
2018 у Німеччині
2019 у Німеччині
2018 у німецькому спорті
2019 у німецькому спорті